The Blue Bird (1910), een Britse film uit 1910
 The Blue Bird (1918), een Amerikaanse film uit 1918 van Maurice Tourneur
 The Blue Bird (1940), een Amerikaansefilm uit 1940 van Walter Lang
 The Blue Bird (1970), een Russische animatiefilm uit 1970 van Vasili Livanov
 The Blue Bird (1976), een Amerikaansefilm uit 1976 van George Cukor
 Bye Bye Blue Bird, een Deense film uit 1999 van Katrin Ottarsdóttir
 Blue Bird (2011), een Belgische film uit 2011 van Gust Van Den Berghe